Sexualitat: El brutalisme és la pràctica sexual entre humans i altres animals.
 Arquitectura: Brutalisme (arquitectura) és estil arquitectonic típic de les dècades del 50 al 70.